Le téén ou lorhon est une langue gour parlée en Côte d’Ivoire et au Burkina Faso.

Écriture 

Les voyelles nasales sont transcrites avec des digraphes .
Les voyelles longues sont représentées en doublant la lettre de la voyelle .

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie

Articles connexes 

 Linguistique
 Liste de langues
 Langues par famille
 Langues nigéro-congolaises
 Langues atlantico-congolaises
 Langues voltaïco-congolaises
 Langues gour
 Langues par zone géographique
 Langues en Afrique
 Langues en Côte d'Ivoire
 Langues au Burkina Faso

Liens externes 
 
 

Inventaire de langues
Langue gour
Langue en Côte d'Ivoire